DBU Pokalen (eller blot pokalturneringen), er en årlig dansk fodboldturnering arrangeret af DBU. Turneringen afvikles efter cup-princippet, og vinderen af turneringen er danske pokalmestre. DBU oprettede allerede i 1940 en landsdækkende pokalturnering, Danmarkspokalturneringen. Turneringen blev dog kun afviklet én gang. De efterfølgende udgaver af turneringen blev aflyst på grund af anden verdenskrig.
DBUs Landspokalturnering har været afholdt hvert år siden 1955, og pokalfinalen spilles normalt på Kristi Himmelfartsdag. Finalerne i 2006 og 2014 blev dog spillet dagen før store bededag. Efter pokalfinalen kårer de tilstedeværende sportsjournalister kampens pokalfighter.

AGF er det hold, der har vundet flest pokaltitler, ni i alt – første gang i 1955 og indtil videre senest i 1996. AGF, F.C. København og AaB deler rekorden for flest finaleoptrædener med 12 hver.

Navn 
Turneringen har haft flere navnesponsorer. I perioden 1990-96 var navnet Giro Cup, i 1997-99 Compaq Cup, i 2000-04 DONG Cup, i 2008-11 Ekstra Bladet Cup og i 2015 præsenterede DBU en ny hovedsponsor for DBU Pokalen, Hörmann. I 2018-2021 hedder turneringen Sydbank Pokalen efter hovedsponsoren Sydbank.

Finaler

Se også 
 Medaille Fodbold-Konkurrencen i 1888
 Danmarkspokalturneringen
 DBUs Landspokalturnering for kvinder

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 DBU
 RSSSF – List of Danish Cup Finals 

 
Etableret i 1955